I Will Steal You Back — является ведущим синглом с восьмого студийного альбома Damage у Jimmy Eat World. Он был выпущен 16 апреля 2013 года.

Чарты 
I Will Steal You Back дебютировал на #37 в чарте Billboard Alternative Songs.

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Примечания